Herinneringsmedaille aan de Veldtocht in Italië (1859) - Franse herinneringsmedaille
 Medaille ter herdenking van de Italiaanse veldtocht (1859) - Franse onderscheiding
 Herinneringsmedaille aan de Campagne in Italië 1943-1944 - Franse onderscheiding